Justus Bode ist der Name folgender Personen:

* Justus Bode (Hofrat) (?–1857), Königlich Hannoverscher Hofrat, Vorleser von Kronprinz Georg V.
 Justus Vollrath von Bode (1667–1727), deutscher Jurist und Staatsminister, siehe Justus Wolrad von Bodin